Sinolestes är ett släkte av trollsländor. Sinolestes ingår i familjen Synlestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Sinolestes